Konvent  kan syfta på:
av latinets conventus, sammankomst, församling, överenskommelse, uppgörelse

 Konvent (kloster) – en klosterliknande gemenskap, inom katolska respektive anglikanska kyrkan
 Konvent (Europeiska unionen) – ett möte som sammankallas för att utarbeta ändringar i Europeiska unionens fördrag
 Konvent (populärkultur) – ett evenemang där många personer samlas för att ägna sig åt en viss inriktning av hobbyer
 Nationalkonventet, en representantförsamling under Franska revolutionen 1792–1795
 Kontraktskonvent – ett kyrkligt möte inom Svenska kyrkan
 USA:s presidentnomineringskonvent – inom amerikansk politik är det ett möte vart fjärde år som nominerar en presidentkandidat och en vicepresidentkandidat

Se även
 Konferens – en väl förberedd större sammankomst för föredrag och diskussioner
 Kongress 
 Partikongress – det högsta beslutande organet i många politiska partier
 Mässa (marknad) – en varumarknad, och namnet kan avse ett evenemang såväl som en byggnad